— японский женский университет, расположенный в городе Нара. Это один из двух национальных женских университетов в стране, второй — .

История 
Женский университет Нары был создан в 1908 году под названием : его целью была подготовка учительниц для работы в школах. Реорганизован и переименован в нынешнее название в 1949 году. В 2000 году в университете прошла конференция объединения .

Список факультетов 
По состоянию на 2013 год в университете функционировали три факультета:
 филологический,
 факультет естественных наук,
 факультет человеческой жизни и окружающей среды.

Также там находились магистратуры и докторантуры гуманитарных и естественных наук.

Примечания 

Учебные заведения, основанные в 1908 году
Появились в 1908 году в Японии
Университеты Японии
Организации Нары